Mint (álbum de Alice Merton)
 Linux Mint
 Mint Car

Desambiguação